Тиогерманат натрия — неорганическое соединение, 
тиосоль германия и ортогерманиевой кислоты с формулой NaGeS,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 Безводную соль получают сплавлением сульфида германия(IV) и сульфида натрия:

 Кристаллогидрат получают при проведении реакции в водном растворе с последующим осаждением тиогерманата ацетоном:

Физические свойства 
Тиогерманат натрия образует бесцветные кристаллы,
хорошо растворяется в воде с гидролизом.

Образует кристаллогидраты состава NaGeS•14 HO.

Литература 
 

Соединения натрия
Германаты
Соединения германия по алфавиту